USS Mayrant je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Mayrant (DD-31) 
 USS Mayrant (DD-402)

Mayrant